Фамилия ():
 Лассер, Дэвид (1902—1996) — американский писатель, журналист и общественный деятель.
 Лассер, Луиза (род. 1939) — американская актриса.

См. также 

 Лассерр